Lucena del Puerto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lucena del Puerto (ort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Lucena del Puerto (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar